POST может означать следующее:
 Post — английское многозначное слово, часто употребляющееся в значении Почта. См. также другие значения;
 «Post» — альбом Бьорк;
 POST () — самотестирование после включения компьютера;
 POST — в протоколе HTTP один из часто используемых методов;
 Post — общепринятое сокращение (обозначение) имени ботаника, которое добавляется к научным (латинским) названиям некоторых таксонов ботанической (бинарной) номенклатуры и указывает на то, что автором этих наименований является Джордж Эдвард Пост (, 1838—1909).

См. также 
 POS-терминал
 Пост